Элеоно́ра Ви́нцовна Каминска́йте (, в девичестве — Руокене (); 29 января 1951, Стаклишкес — 9 февраля 1986, Каунас) — советская гребчиха (академическая гребля), бронзовый призёр Олимпийских игр 1976 года в двойках парных.

Карьера 
На Олимпиаде 1976 года в Монреале Элеонора в составе парной двойки вместе с Геновате Рамошкене завоевала бронзовую медаль.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года